Gandin peut désigner :
 Gandin, une localité située dans le département de Loumbila au Burkina Faso,
 Gandin ou Ganden, une localité située dans le département de Ziga au Burkina Faso.